Herrarnas 200 meter vid världsmästerskapen i friidrott 2022 avgjordes mellan den 18 och 21 juli 2022 på Hayward Field i Eugene i USA.

Samtliga pallplatser togs av friidrottare från USA. Noah Lyles tog sitt andra raka VM-guld på 200 meter efter ett lopp på 19,31 sekunder, vilket blev ett nytt världsårsbästa samt amerikanskt rekord. Silvret togs av Kenneth Bednarek och bronset togs av Erriyon Knighton.

Rekord 
Innan tävlingens start fanns följande rekord:

Program
Alla tider är lokal tid (UTC−7).

Resultat

Försöksheat
De tre första i varje heat  samt de tre snabbaste tiderna  kvalificerade sig för semifinalerna.

Vind:Heat 1: +1,0 m/s, Heat 2: 0,0 m/s, Heat 3: +2,1 m/s, Heat 4: +0,5 m/s, Heat 5: +0,4 m/s, Heat 6: +1,0 m/s, Heat 7: -0,3 m/s

Semifinaler
De två första i varje heat  samt de två snabbaste tiderna  kvalificerade sig för finalen.

Vind:Heat 1: -0,1 m/s, Heat 2: +1,1 m/s, Heat 3: +0,3 m/s

Final 
Finalen startade den 21 juli klockan 19:50.

Vind: +0,4 m/s

Referenser

Världsmästerskapen i friidrott 2022